Biel (Saragossa), un municipi de la província de Saragossa, a Aragó.
 Biel (Eslovàquia), un municipi eslovac de la regió de Košice.
 Biel/Bienne, un municipi suís cap del districte de Bienne del cantó de Berna (Suïssa).
 Districte de Biel, un dels 26 districtes del cantó de Berna (Suïssa).
 Districte administratiu de Biel, un dels 10 districtes administratius del cantó de Berna a Suïssa.
 Llac de Biel, un llac en el cantó de Berna a Suïssa.